IFAC peut faire référence à:

En français 
 Institut de formation, d'animation et de conseil
 Institut des fruits et légumes coloniaux (en France)
 Information financière audit conseil, cursus de formation de HEC Paris
 Institut de formation par alternance consulaire (à Brest)
 Institut français d'Art choral

En anglais 
 Internal Federation of Accountants, ou Fédération internationale des comptables
 International Federation of Automatic Control